Rahme peut faire référence à : 
 Cheyne Rahme (né en 1991), athlète sud-africain.
 Daniella Rahme (née en 1990), présentatrice de télévision, actrice et mannequin libanaise.
 Alfredo Jalife-Rahme (né en 1948), analyste politique mexicain.

Voir aussi